Vlambloem, (Phlox) is een plantengeslacht met circa zeventig soorten, die behoren tot de vlambloemfamilie
Dr. Phlox, een personage uit de televisieserie Star Trek: Enterprise, gespeeld door John Billingsley